46-ото издание на футболния турнир Копа Америка се провежда в Бразилия между 14 юни и 7 юли. Турнирът се организира от футболната асоциация на Южна Америка – КОНМЕБОЛ.

Домакин 
Първоначално, домакин на турнира трябва да е Чили, поради правилото на КОНМЕБОЛ да редува домакините по азбучен ред. Обаче поради организацията на Бразилия за купата на конфедерациите, световното първенство по футбол и Олимпийските игри, държавата се отказва от домакинството на турнира през 2015. Бразилия и Чили, обсъждат вариант, при който двете държави да разменят домакинствата си за 2015 и 2019. КОНМЕБОЛ приема варианта през 2012.

Стадиони

Отбори 
Освен 10-те отбора от зона Южна Америка, КОНМЕБОЛ първоначално планира да покани 3 отбора от зона КОНКАКАФ и 3 отбора от АФК. На 12 април 2018, конфедерацията потвърждава участието на , който е домакин на световното първенство през 2022. На 4 май 2018 КОНКАКАФ обявява, че турнирът ще бъде проведен с 12 отбора, а не както е предвидено – да са 16. Другият отбор, приел поканата да участва, е . Двата отбора играят финал за купата на Азия през 2019, като Катар печели първата си титла, побеждавайки на финала.

Катар ще направят дебюта си в турнира Копа Америка и е първият арабски отбор, който участва в историята на надпреварата. Япония участва в турнира за втори път, като предното им участие е през 1999.

 
 
  (домакин)
 
 
 
  (поканен отбор)
 
 
 
  (носител на титлата)
  (поканен отбор)

Групова фаза 
Първият кръг, или групова фаза, представлява 12 отбора, разделени в 3 групи по 4 отбора. Във всяка група 6 мача от вида всеки-срещу-всеки, като всеки отбор играе по един мач с всеки друг отбор в групата. Отборите завършили първи, втори и двата най-добри трети отбора във всяка група, се класират за четвъртфиналите.

Всички часове са в местно време (UTC-3).

Критерий за класиране в групите

Отборите се класират по следния критерий.

1. Най-много точки от останалите отбори в групата2. Обща голова разлика3. Повече вкарани голове във всички мачове4. Брой точки, спечелени в директните двубои5. Голова разлика, в мачовете между въпросните отбори6. Брой вкарани голове, в мачовете между въпросните отбори 7. Жребий от комитета на КОНМЕБОЛ

Група A

Група B

Група C

Класиране на третите отбори

Елиминационна фаза 
В елиминационната фаза, ако двубоя завърши наравно в редовното време:
 На четвъртфиналите, двубоя преминава директно в изпълнение на дузпи, като допълнителни продължения по 15 минути, няма да се играят
 В полуфиналите, двубоя за трето място и финала, при равенство, се играят две продължения по 15 минути и след това, ако двубоя остане равен, се изпълняват дузпи.

<noinclude>

Четвъртфинали

Полуфинали

Мач за 3-то място

Финал

Шампион

Външни препратки 
  www.copaamerica.com
 Copa America Brasil 2019, CONMEBOL.com

Копа Америка